Гранха лос Мартинез има више значења:

 Гранха лос Мартинез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Мартинез (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику